FOP, fibrodysplasia ossificans progressiva, vrij vertaald bindweefsel dat progressief wordt omgezet in bot
 FOP, freedom of panorama, panoramavrijheid